Пе́речные, или Пе́рцевые () — семейство цветковых растений порядка Перечноцветные. Прямостоячие или лазящие кустарники (лианы) и травы, редко небольшие деревья.

Наиболее известный вид — перец чёрный, который используется как пряность.

Таксономическая система APG II от 2003 года (без изменений по сравнению с APG от 1998 года), также признаёт это семейство, причисляя его к порядку  в кладе магнолиды.

Семейство включает в себя около дюжины родов, которые содержат, в свою очередь, от двух до трёх тысяч видов ароматических растений. Наиболее известные роды — Пеперомия и Перец.

Описание 
Листорасположение очередное. Листья перечных цельные обычно без прилистников, часто, но не всегда, с дуговым жилкованием, обычно мясистые.

Цветки обоеполые, встречаются однополые; без околоцветника, мелкие, невзрачные, часто в густых колосовидных соцветиях в пазухах щитовидных (пельтатных) кроющих листьев. Тычинок 1—10 (чаще всего 2—3). Гинецей из 2—5 сросшихся плодолистиков (часто из 3). Пестик с 2—5 рыльцами и одногнезной завязью, с единственным ортотропным (прямым) семязачатком с 1—2 интегументами.

Формула цветка: , но чаще .

Плоды ягодовидные или костянковидные. Семена без эндосперма, с обильным периспермом и мелким зародышем.

Распространение 
Перечные растут преимущественно в тропиках.

Роды

Примечания

Ссылки 
 
 Семейства цветковых растений 
 Перечные во флоре Северной Америки 
 Перечные во флоре Китая 

Перечноцветные
Семейства растений